Терешків Марія Миколаївна — членкиня Кіцманського районного товариства політв'язнів та репресованих (Чернівецька область), відзначена орденом Ольги III ступеня.

 Терешків — хутір у Красногвардєйському районі Бєлгородської області Російської Федерації.

Примітки